Серге́й Арсе́ньевич Майо́ров ( — 1973) — советский театральный режиссёр. Заслуженный деятель искусств АзССР (1934), заслуженный деятель искусств РСФСР (1954).

Биография 
Свой творческий путь Сергей Майоров начинал под руководством Всеволода Мейерхольда в ТиМе. В 1926 году он приступил к самостоятельной работе Бакинском рабочем театре, где был сначала очередным, затем главным режиссёром и художественным руководителем.

В 1937—1939 годах Майоров работал в Киевском русском драматическом театре. В 1939—1943 годах был главным режиссёром московского Театра Революции. В 1943 году, по возвращении театра из эвакуации, он был объединён с Московским драматическим театром; образовавшийся в результате слияния Московский театр драмы возглавил Николай Охлопков, а Сергей Майоров в том же году был назначен художественным руководителем Волгоградского драматического театра.

В 1946—1958 годах Майоров возглавлял Московский драматический театр (Театра на Малой Бронной); в 1957 году он был назначен художественным руководителем Театра им. Ленинского Комсомола, но не сумел справиться с кризисом, в который театр погрузился после смерти Ивана Берсенева и в 1960 году был отстранён от этой должности. С 1960 года — режиссёр Московского театра им. Н. В. Гоголя.

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, на 26 участке.

Творчество

Театральные постановки 
Бакинский рабочий театр
  — «Мать» М. Горького
  — «Человек с портфелем» А. Файко
  — «Голос недр» В. Билль-Белоцерковского
  — «Темп» Н. Погодина
  — «Ярость» Яновского
  — «Страх» А. Афиногенова
  — «На Западе бой» В. Вишневского
  — «Мой друг» Н. Погодина
  — «Невеста огня» Джабарлы
  — «Любовь Яровая» К. Тренёва
  — «Отелло» У. Шекспира
  — «Гроза» А. Островского
  — «Маскарад» М. Лермонтова
  — «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского
  — «Аристократы» Н. Погодина
  — «На дне» М. Горького
  — «Гибель эскадры» А. Корнейчука

Киевский русский драматический театр
  — «Павел Греков» Войтехова и Ленча

Театр Революции
  — «Мария Стюарт» Ф. Шиллера
  — «Питомцы славы» А. Гладкова
  — «Фронт» А. Корнейчука

Московский драматический театр (Театра на Малой Бронной)
 1946 — «Поздняя любовь» А. Н. Островского
  — «Там, где не было затемнения» Семёнова
  — «Депутат» Л. Рахманова
  — «Чайка» по Бирюкову
  — «Девушка с кувшином» Лопе де Вега
  — «Южнее 38 параллели» Тхай Дян Чуна
  — «Братья» А. Салынского
  — «Канун грозы» Маляревского
 1954 — «Мёртвая хватка» Д. Голсуорси
  — «Грач, птица весенняя» Мстиславского
  — «Человек с портфелем» А. Файко

Театр им. Ленинского комсомола
  — «Хлеб и розы» Салынского
  — «Пароход зовут „Орленок“» А. Галича
  — «Братья Ершовы» по Кочетову

Примечания 

Театральные режиссёры СССР
Театральные режиссёры Азербайджана
Похороненные на Ваганьковском кладбище